

События 

 Основание Каира. Освящена мечеть аль- Азхар.
 Бургундско-провансальская армия ликвидировала мусульманскую пиратскую базу во Фраксинете.
 14 апреля — брак Оттона, сына Оттона I, с Феофано.
 972—997 — князь Венгрии Геза.
 972—975 — война Иоанна Цимисхия с арабами в Месопотамии и Сирии.
 972, лето — поход Цимисхия в Сирию против арабов. Ромеи переправились через Евфрат, взяли Эдмет и Миефаркиму и двинулись на Багдад, но затем повернули назад.
 Гузы хана Сельджука, приняв ислам, стали называться туркменами.

Русь 

 Гибель Святослава на Днепровских порогах у острова Хортица в битве с печенегами переводимыми князем Курей, на обратном пути из похода.
 Начало правления Ярополка I Святославича (до 978).

Родились 

 27 марта — Роберт II, король Франции.

Скончались 

 Святослав Игоревич — великий князь киевский.
 Лиутпранд Кремонский — историк, епископ Кремоны.
 6 сентября — Иоанн XIII, папа римский (965—972).

См. также

Примечания